Arcola peut faire référence à :
 Arcola, un label de musique, sous-label de Warp Records ;
 Arcola Theatre, un théâtre de Londres, dont le label tire son nom ;
 Chachi Arcola, un personnage de la série TV Happy Days ;
 Arcola, un genre de papillons de la sous-famille des Phycitinae.

Toponymie 
 Canada :
 Arcola (Saskatchewan)
 États-Unis :
 Arcola (Alabama) ;
 Arcola (Illinois) ;
 Arcola Township (comté de Douglas, Illinois) ;
 Arcola Carnegie Public Library ;
 Arcola (Mississippi) ;
 Arcola (Missouri) ;
 Arcola, une localité du comté de Fort Bend dans l'aire métropolitaine de Houston au Texas ;
 Arcola (Virginie).
 Italie :
 Arcola, une commune de Ligurie.